Кирилл-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Кирилл-Кюеле — озеро,	в 3 км от левого берега р. Попигай выше устья р. Рассоха,  Красноярский край, Хатангский район, координаты	71°51' с. ш. 110°51' в. д.
 Кирилл-Кюеле — озеро, в дельте р. Лена, на о. Сюрбе-Арыта, Республика Саха (Якутия), координаты 72°59' с. ш. 125°01' в. д.
 Кирилл-Кюеле — озёра, на правом берегу нижнего течения р. Кюндюэбей, юго-восточнее озера Амбардах, Республика Саха (Якутия), координаты 65°24' с. ш. 124°48' в. д.

Литература 
Полный словарь названий географических объектов Красноярского края : [в 2 т.] / сост. Н. А. Заступенко. — Красноярск : Поликом, 2006 — Т. 1 : А-М. — 2006. — 699 с. — Библиография: с. 6 (12 названий). — 50 экз.

Примечания